Abi: A Robot’s Tale — это приключенческая инди-игра и головоломка, созданная независимой китайской студией Grant & Bert Studios. Выход игры на мобильные устройства состоялся 1 ноября 2017 года. Действие Abi происходит в постапокалиптическим мире, населённым брошенными роботами. Игрок управляет двумя роботами, которые мечтают найти белую птицу.

Сюжет и игровой процесс 
Действие Abi происходит в далёком будущем, где по земле бродят роботы разных форм и размеров. Сюжет не даёт внятных ответов того, куда делась вся жизнь на земле, однако намекая на то, что человечество вымерло, оставив после себя многочисленные достижения человеческий цивилизации. Сюжет начинается с пробуждения двух роботов, маленького Эби и его защитника Д. Д. Роботы намерены найти белую птицу и путешествуют по пустоши, расспрашивая о птице других роботов. Эби — это маленький игрушечный робот, в то время Д.Д. создавался для промышленных работ.

По большей части игрок должен решать головоломки, типичные для классических приключенческих игр. Также в игре представлены сцены, более ориентированные на быстрые действия и укрытие, как например на уровне «Секрет обезьяньего острова». Сам игрок может управлять двумя роботами, переключаясь между ними. Эби маленький, но проворный и может перемещаться по небольшим платформам. Д.Д. массивный и сильный робот, который может поднимать тяжёлые предметы и активировать определённые механизмы.

Хотя роботам не удаётся найти их белую птицу, они находят нового компаньона в лице учёного, от которого остался лишь заключённый в капсуле мозг, для поддержания жизнедеятельности. Учёный мечтает получить новое тело, но для этого хочет попасть в Метрополис, где, согласно слухам сбываются все мечты. Учёный утверждает, что белая птица находится в городе, чтобы убедить двух роботов также следовать в город и защищать учёного.

Разработка 
Разработкой игры занималась независимая студия разработчиков Grant & Bert Studios из Китая. Всего шесть человек в течение двух лет работали над игрой, в команду входили дизайнер игровых уровней, художественный дизайнер, программист, два дизайнера персонажей и фонов, а также сценарист. Создавая постапокалиптический мир, населённый только роботами, разработчики вдохновлялись такими фильмами, произведениями и играми, как Machinarium, «ВАЛЛ-И», «Метрополис», «Бегущий по лезвию», «Человек в картинках» и «Потеря». Разработчики также объявили о намерениях выпускать обновления к игре для завершения истории, а также возможно выпустить комиксы, рассказывающие предысторию двух роботов. Ранняя версия игры содержала больше квестов и в целом была сложнее, однако разработчики пришли решили сконцентрироваться на графике, звуке и сюжетной линии. Abi была сначала продемонстрирована на мероприятии ChinaJoy, где получила награду Big Indie Pitch.

Восприятие 
Abi была номинирована на премию International Mobile Gaming Awards.

Представитель сайта заметил, что есть что-то милое в том, когда люди ведут себя, как люди, как например ВАЛЛ-И и BB-8, а саму историю назвал меланхоличным повествованием о двух роботах, исследующих опустошенный мир, в котором человечество давно ушло.

Критик сайта 148apps назвал Abi очаровательной маленькой приключенческой игрой о двух роботах-компаньонах. Хотя по мнению критика игре явно не хватает материала, но имеющиеся сцены превосходно анимированны, а сама история скрывает действительно интересные сюжетные повороты. Критик также похвалил игру за её визуальные эффекты, заметив, как двухмерная графика подчёркивает детализированный мир, а также плавные анимации персонажей. Рецензент также похвалил игру за её нетрадиционный ритм, заметив, что если типичные приключенческие игры по возможности удерживают игрока как можно дольше в одной локации, то в большинстве представленных сцен в Abi содержал лишь по несколько головоломок, а сама игра больше ориентируется на историю и взаимодействия двух героев, что однако может стать разочарованием для игроков, любящих сложные головоломки. История одновременно стала и главным недостатком, так как буквально обрывается в середине. Критик выразил надежду, что завершение сюжета последует вместе с обновлениями.

Примечания

Ссылки 
 

Инди-игры
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры, разработанные в Китайской Народной Республике
Игры на движке Unity
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные головоломки
Компьютерные игры 2017 года
Научно-фантастические компьютерные игры